São Sebastião heißen:
 São Sebastião (Mosambik), Ilha de Moçambique in Mosambik
 São Sebastião (São Tomé), auf São Sebastião (São Tomé und Príncipe)
 Fort San Sebastian (Ghana), urspr. portugiesisch

Siehe auch:
 Fort San Sebastian (spanisch)